Бьо́нес () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Бьонес, Йозеф — норвежский кёрлингист.
 Бьонес, Кнут — норвежский кёрлингист.